Siegele ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Siegele (1929–2015), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Siegele (* 1948), österreichischer Geher und Biathlet
 Josef Siegele (1858–1945), österreichischer Politiker
 Leonore Siegele-Wenschkewitz (1944–1999), deutsche Kirchenhistorikerin
 Patrick Siegele (* 1974), deutscher Philologe, Direktor des Anne Frank Zentrums in Berlin
 Peter Siegele (* 1938), deutscher Organist
 Sigrid Siegele (1951–2017), deutsche Bildhauerin
 Wilfried Siegele (* 1958), österreichischer Geher

Siehe auch:
 Siegle